Sado se puede referir a:
 Una abreviatura común de sadomasoquismo.
 Sado, una ciudad e isla en la prefectura de Niigata, Japón.
 Provincia de Sado, una antigua provincia de Japón localizada en dicha isla.
 Sadō o ceremonia del té japonesa.
 Río Sado, un gran río de Portugal.
 Príncipe Sado, un príncipe de la Dinastía Joseon de Corea que nunca gobernó.
 Yasutora "Chad" Sado, un personaje ficticio de la serie de anime y manga Bleach.